690 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 690 км — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области. Код 927124.
 690 км, ПЛ 690 КМ  — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 292945.
 690 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 584710.